Eyelids (band), een Amerikaanse poprockband
 The Eyelids, een Engelse garagerockband